Ключ 163 (трад. и упр. 邑, [справа 阝]) — ключ Канси со значением «город»; один из 20, состоящих из семи штрихов.

В словаре Канси есть 350 символов (из ), которые можно найти c этим радикалом.

История 
Древняя идеограмма изображала владение, территорию (квадратик сверху) и человека. Таким образом получился иероглиф «город, владение, поселение, населенный пункт, поселок, деревня, район, населенная местность» и др.

Иероглиф является сильным ключевым знаком.

Располагается преимущественно в правой части сложных знаков в виде 阝.

В словарях находится под номером 163.

Примеры иероглифов 

 Примечание: Ваш браузер может отображать иероглифы неправильно.

См. также 
 Словарь Канси
 Ключ (иероглифика)

Литература

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн 
 Словарь иероглифов с индексом иероглифических ключей
 Таблица иероглифических ключей проекта Унихань 
 Ключ 162  на сайте graphemica.com
 Ключ 163 на сайте scriptsource.org

Иероглифические ключи